För släktet av fjärilar med samma namn, se dess enda art Cervaria xylinella.

Cervaria är ett släkte av flockblommiga växter. Cervaria ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
Cervaria (Apiaceae)

en:Cervaria